Teatralna (stacja metra w Kijowie)
 Teatralna (stacja metra w Dniepropetrowsku)

Zobacz też:
 Teatralnaja (stacja metra, Moskwa)